Anthony Giddens – sociologo e politologo britannico
 J.R. Giddens – cestista statunitense
 Rebecca Giddens – ex canoista statunitense